Stapleford – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Stapleford – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Stapleford – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Stapleford – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Stapleford – miasto w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Stapleford – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Stapleford Abbotts – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Stapleford Tawney – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)